Натуральне число 451
 451 рік до нашої ери
 451 рік нашої ери